Wurm steht für:
 Wurm (lateinisch Vermis), Bezeichnung einer Reihe zum Teil nur sehr entfernt miteinander verwandter wirbelloser Tiere, siehe Würmer
 Wurm, Erreger einer Wurmerkrankung
 Wurm oder Hautwurm, Bezeichnung für Rotz (Krankheit) (Malleus)
 Wurm (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wurm (Rur), Fluss in der Region Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Wurm, Name eines Asteroiden mit der Nummer 1785, siehe (1785) Wurm
 Kleinhirnwurm (Vermis cerebelli), Kerngebiet des Kleinhirns, siehe Nucleus fastigii #Projektionen
 Wurm, lange Ausführung eines Schalwagens
 Würmer, regionale Bezeichnung für Erdnussflips
 Lederfabrik Wurm, deutsches Unternehmen
 Computerwurm, Computerprogramm
 Lindwurm, schlangen- und drachenartiges Fabelwesen
 Zahnwurm, als Wurm gedachte Krankheitsursache (siehe auch Panaritium)

Siehe auch:

 Superwurm, Kinderbuch von Julia Donaldson
 Wurmb (Begriffsklärung)
 Würm (Begriffsklärung)